Михаи́л Никола́евич Стефано́вич (род. 13 ноября 1945; городской посёлок Острино Гродненской области) — белорусский шашечный композитор, шашист и шахматист, шашечный и шахматный тренер. Тренер в Шахматно-шашечном клубе Гродно.

Участник первого национального чемпионата по шашечной композиции (1976).

Биография 
Окончил в 1963 году среднюю школу с серебряной медалью и поступил в Гродненский государственный педагогический институт на физико-математическое отделение.

В ноябре 1964 года на втором курсе призван в Советскую Армию. Служил в группе советских войск в ГДР. Принимал участие в армейских соревнованиях только по шахматам. В январе 1966 года в Дрездене участвовал в лично-командном первенстве по шахматам группы советских войск, выполнив норматив 1 разряда.

Летом 1966 года всесоюзная газета «Красная Звезда» объявила
всеармейский конкурс решения шашечных композиций. В течение неполных 80 дней было дано 20 позиций. Михаил занял 8 место из 680 конкурсантов и был награждён почётной грамотой Министерства обороны СССР, книгой З. Цирика «Четверть века за шашечной доской».

Победа вдохновила к ещё большему освоению шашечной игры, к составлению композиций и отправкой их в различные газеты и журналы. Фамилия Стефанович появилась на страницах рижского
журнала «Шашки» и в минской газете «Советская Белоруссия», получив положительные отзывы от редакторов отделов А.Виндермана и В. Городецкого.

После демобилизации осенью 1967 года вернулся в Гродно, где уже открылся новый шахматно-шашечный клуб по улице Кирова, 47. Михаил продолжил учёбу в пединституте и стал завсегдатаем клуба. Там же он познакомился с председателем городской и областной федераций шашек К. Супруном, сыгравшим большую роль в становлении шашечного профессионала.

В 1970 Михаил Стефанович победил на личном первенстве Гродненской области, а на чемпионате Белоруссии едва не выполнил норматив мастера спорта СССР (семейные обстоятельства не позволили набрать лишние пол-очка).

После окончания пединститута Стефанович остаётся на 5 лет в Гродненской ДЮСШ тренером по шахматам (отделения шашек тогда не было).

В 1975 году начинает строиться областной дворец пионеров и школьников, а уже в марте 1976 шахматный педагог Стефанович начинает работать методистом технического творчества с небольшой нагрузкой тренера по шашкам. Отделение шашек открылось через два года, в 1978. Стефановичу подняли «шашечные» часы, оставляя основным работу методиста спортивной работы. Ещё через два года, в 1980, Михаил Стефанович только тренер по шашкам.

За все эти годы, более чем за 50 лет творческой работы, Стефанович опубликовал свыше 1000 шашечных композиций в разных печатных изданиях.

Шашечные композиторы Белоруссии
Шашечные композиторы СССР
Шашисты СССР
Шахматисты СССР
Шахматные тренеры Белоруссии
Шашисты Белоруссии
Шахматисты Белоруссии
Шахматные тренеры СССР